Сезон НБА 1985/1986 — стал 40-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в шести играх команду «Хьюстон Рокетс».

На драфте НБА 1985 года под первым номером клубом «Нью-Йорк Никс» был выбран центровой Патрик Юинг из Джорджтаунского университета. Под 8-м номером на том драфте был выбран Детлеф Шремпф, под 13-м — Карл Мэлоун, а под 18-м — Джо Думарс.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 Самый ценный игрок финала: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Патрик Юинг, Нью-Йорк Никс
 Лучший оборонительный игрок: Элвин Робертсон, Сан-Антонио Спёрс
 Лучший шестой игрок НБА: Билл Уолтон, Бостон Селтикс
 Самый прогрессирующий игрок: Элвин Робертсон, Сан-Антонио Спёрс
 Тренер года: Майк Фрателло, Атланта Хокс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Доминик Уилкинс
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Мэджик Джонсон
 З Айзея Томас

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Чарльз Баркли
 Ф Алекс Инглиш
 Ц Хаким Оладжьювон
 З Сидни Монкриф
 З Элвин Робертсон

 Сборная новичков НБА
 Ксавьер Макдэниел
 Патрик Юинг
 Карл Мэлоун
 Джо Думарс
 Чарльз Окли

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Пол Пресси
 Кевин Макхейл
 Марк Итон
 Сидни Монкриф
 Морис Чикс

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Майкл Купер
 Билл Хэнзлик
 Мануте Бол
 Элвин Робертсон
 Деннис Джонсон

Ссылки 
 1985-86 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1985/1986